Hopfenbach steht für:

 Hopfenbach (Adelsgeschlecht) (slowenisch Hmeljniški), Uradelsgeschlecht des Herzogtums Krain

Fließgewässer:
 Hopfenbach (Hunnau), Zufluss zur Hunnau durch das Ahrensburger Tunneltal, Schleswig-Holstein
 Hopfenbach (Chamb), in Tschechien Rybniční potok, rechter Zufluss des Chamb gleich nach der tschechisch-deutschen Landesgrenze bei Neuaign, Gemeinde Landkreis Cham, Landkreis Chamb, Bayern
 Hopfenbach (Donau), am Oberlauf Hopfenbachgraben, rechter Zufluss zur Donau in Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Hopfenbach (Große Röder), Zufluss der Großen Röder, Sachsen
 Hopfenbachgraben, linker und beständiger Oberlauf bis zur Stadtgrenze Abensberg/Saal an der Donau bei Pullach 
 Hopfenbach (Reißinger Graben), rechter und am Hopfenbacheinfall versickernder Oberlauf, dessen Abfluss gegebenenfalls über den dortigen rechten Oberlauf Reißinger Graben zugeführt wird
 Hopfenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers zwischen Sulzbach und Altschmiedelfeld, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Hopfenbacher Graben (?), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Kanzach) nach Hopferbach (!), Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schillhopfenbach, rechter Zufluss des Mühlbachs neben dem Zottbach zwischen Schafbruck und Peugenhammer, Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Sonstiges:
 Hopfenbach, früherer Name für den U-Bahnhof Ahrensburg Ost in Ahrensburg, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Hopfengraben
 Hopferbach
 Opfenbach